Eustreptospondylus oxoniensis — вид динозавров, единственный описанный вид в составе рода эустрептоспондилов. Обитал около 160 млн лет назад в южной части Англии. Вероятно кормился на побережье островов, впоследствии ставшими европейским континентом.

Окаменелости эустрептоспондила были найдены в 1870 году. Сначала они были классифицированы как принадлежащие другому роду, однако в 1964 году Eustreptospondylus был выделен в отдельный род. Длина взрослого динозавра составляла около 6 метров,а масса около 500 кг  .Это был хищник, ходивший на задних лапах, типичный теропод с мощными задними и маленькими передними конечностями.

Обнаружение и название 

В 1870 при обустройстве колодца в Саммертуане, к северу от Оксфорда рабочими был найден скелет теропода. Останки были выкуплены местным книготорговцем Джеймсом Паркером, который показал их профессору Оксфордского университета Джону Филлипсу. Филлипс сделал описание животного в 1871 году, но названия не дал. Скелет отлично сохранился и до сих пор является одним из самых полных и цельных скелетов крупного теропода юрского периода. В 1890 году, после того как Оксфордский университет выкупил скелет, Артуром Вудвордом виду было дано название Megalosaurus bucklandi. В 1905 и 1906 году барон Франц Нопкса причислил скелет к давно описанному виду Streptospondylus cuvieri, что внесло некоторую путаницу в классификацию этих останков.

В 1964 году Алик Уокер наконец выделил отдельный род Eustreptospondylus, и поместил вид туда под именем Eustreptospondylus oxoniensis.

В 2000 году было обнаружено, что эустрептоспондил очень похож на магнозавра, отличаясь лишь конструкцией бедренной кости, и в 2003 году было предложено причислить его к роду магнозавров под именем Magnosaurus oxoniensis. В 2010 году вид был отождествлён с уже описанным Streptospondylus altdorfensis. Впрочем, обе эти точки зрения не нашли широкой поддержки в академических кругах.

В 1964 году Уокером был описан второй вид эустрептоспондила, Eustreptospondylus divesensis, позднее, в 1977 году, выделенный в отдельный род Piveteausaurus.

Филогения 

Уокер включил эустрептоспондила в состав группы Megalosauridae, хотя позднее делались попытки выделения для него отдельного семейства Eustreptospondylidae. Сегодня эустрептоспондил обычно включается в состав группы Eustreptospondylinae внутри Megalosauridae.

Возможное положение эустрептоспондила на эволюционном дереве показано на следующей кладограмме:

Примечания 

Динозавры юрского периода
Динозавры Европы
Мегалозавроиды